kecsua nyelv
 kecsua nép